Les élections municipales dans la Seine-Saint-Denis ont eu lieu les  et .

Jusqu'alors élus au scrutin majoritaire plurinominal et au suffrage universel direct, les conseils municipaux des communes de plus de  habitants voient l'introduction de la prime majoritaire après la modification des articles L260 à L262 du Code électoral le .

Maires sortants et maires élus 
Si la gauche reste largement majoritaire, elle n'en subit pas moins le reflux observé au niveau national : elle perd Gagny, Les Pavillons-sous-Bois, Neuilly-Plaisance et Villemomble, toutes quatre au profit du Rassemblement pour la République de Jacques Chirac, Rosny-sous-Bois est remportée par l'Union pour la démocratie française et Montfermeil par un divers droite. À Gournay-sur-Marne, le gaulliste Georges Robert succède à Robert Ringot et aux Lilas, l'UDF Jean-Jack Salles remplace Auguste Rabeyrolles, qui ne se représentait pas. On note une grande stabilité dans les autres communes avec la reconduction des maires sortants, la plupart dès le premier tour.

Résultats en nombre de maires

Résultats par commune

Aubervilliers 
 Maire sortant : André Karman (PCF)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PSU, 25 PCF, 11 PS, 2 DVG, 3 UDF, 3 RPR, 3 DVD.
 Maire élu : André Karman (PCF)

Aulnay-sous-Bois 
 Maire sortant : Pierre Thomas (PCF)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PSU, 19 PCF, 14 PS, 2 MRG, 5 UDF, 6 RPR, 1 DVD.
 Maire élu : Pierre Thomas (PCF)

Par une décision du 14 septembre 1983, le Conseil d'État annule ce scrutin en raison de fraudes. Une élection partielle est organisée les 6 et 13 novembre 1983 et voit la victoire de la liste d'opposition conduite par le RPR Jean-Claude Abrioux.

Bagnolet 
 Maire sortante : Jacqueline Chonavel (PCF)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 20 PCF, 10 PS, 2 DVG, 2 UDF, 5 RPR.
 Maire élue : Jacqueline Chonavel (PCF)

Bobigny 
 Maire sortant : Georges Valbon (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 24 PCF, 11 PS, 1 DVG, 3 UDF, 3 RPR, 1 DVD.
 Maire élu : Georges Valbon (PCF)

Le Blanc-Mesnil 
 Maire sortant : Robert Fregossy (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PSU, 21 PCF, 10 PS, 1 MRG, 3 UDF, 4 RPR, 1 CNIP, 1 DVD.
 Maire élu : Robert Fregossy (PCF)

Bondy 
 Maire sortant : Claude Fuzier (PS)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 12 PCF, 22 PS, 1 MRG, 3 UDF, 5 RPR.
 Maire élu : Claude Fuzier (PS)

Clichy-sous-Bois 
 Maire sortant : André Déchamps (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 14 PCF, 13 PS, 5 RPR, 3 DVD.
 Maire élu : André Déchamps (PCF)

La Courneuve 
 Maire sortant : James Marson (PCF)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 23 PCF, 8 PS, 2 DVG, 2 UDF, 3 RPR.
 Maire élu : James Marson (PCF)

Drancy 
 Maire sortant : Maurice Nilès (PCF)
 49 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 26 PCF, 10 PS, 4 DVG, 3 UDF, 4 RPR, 1 DVD.
 Maire élu : Maurice Nilès (PCF)

Épinay-sur-Seine 
 Maire sortant : Gilbert Bonnemaison (PS)
 45 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 12 PCF, 21 PS, 1 MRG, 1 DVG, 3 UDF, 7 RPR.
 Maire élu : Gilbert Bonnemaison (PS)

Gagny 
 Maire sortant : Claude Favretto (PCF)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 5 PCF, 4 PS, 11 UDF, 17 RPR, 2 DVD.
 Maire élu : Jean Valenet (RPR)

Les Lilas 
 Maire sortant : Auguste Rabeyrolles (DVD), ne se représente pas
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 5 PS, 6 UDF, 11 RPR, 11 DVD.
 Maire élu : Jean-Jack Salles (UDF-CDS)

Livry-Gargan 
 Maire sortant : Alfred-Marcel Vincent (PS)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 7 PCF, 19 PS, 2 MRG, 2 DVG, 3 UDF, 3 RPR, 3 DVD.
 Maire élu : Alfred-Marcel Vincent (PS)

Montfermeil 
 Maire sortant : Gilles Guimet (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 4 PCF, 4 PS, 9 UDF, 10 RPR, 8 DVD.
 Maire élu : Pierre Bernard (DVD)

Montreuil 
 Maire sortant : Marcel Dufriche (PCF)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 25 PCF, 13 PS, 1 MRG, 2 DVG, 4 UDF, 5 RPR, 2 DVD.
 Maire élu : Marcel Dufriche (PCF)

Neuilly-Plaisance 
 Maire sortant : André Macé (PCF)
 33 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 4 PCF, 3 PS, 9 UDF, 17 RPR.
 Maire élu : Christian Demuynck (RPR)

Neuilly-sur-Marne 
 Maire sortant : Jacques Mahéas (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 10 PCF, 17 PS, 1 DVG, 3 UDF, 4 RPR.
 Maire élu : Jacques Mahéas (PS)

Noisy-le-Grand 
 Maire sortante : Marie-Thérèse Goutmann (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 15 PCF, 14 PS, 3 DVG, 2 UDF, 2 RPR, 3 Mod., 3 DVD.
 Maire élue : Marie-Thérèse Goutmann (PCF)

Par une décision du 30 mars 1984, le Conseil des ministres prononce la dissolution du conseil municipal élu lors de ce scrutin. Une élection partielle est organisée le 6 mai 1984 et voit la victoire de la candidate d'opposition Françoise Richard (RPR).

Noisy-le-Sec 
 Maire sortant : Roger Gouhier (PCF)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PSU, 17 PCF, 10 PS, 2 MRG, 3 UDF, 5 RPR.
 Maire élu : Roger Gouhier (PCF)

Pantin 
 Maire sortant : Jacques Isabet (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 13 PCF, 14 PS, 1 MRG, 4 DVG, 4 UDF, 4 RPR, 2 DVD.
 Maire élu : Jacques Isabet (PCF)

Pierrefitte-sur-Seine 
 Maire sortant : Daniel Bioton (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 16 PCF, 10 PS, 2 DVG, 1 UDF, 2 RPR, 4 DVD.
 Maire élu : Daniel Bioton (PCF)

Romainville 
 Maire sortant : Robert Clément (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 19 PCF, 8 PS, 2 DVG, 1 UDF, 2 RPR, 3 DVD.
 Maire élu : Robert Clément (PCF)

Rosny-sous-Bois 
 Maire sortant : Roger Daviet (PCF)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 5 PCF, 4 PS, 10 UDF, 10 RPR, 10 DVD.
 Maire élu : Claude Pernès (UDF)

Saint-Denis 
 Maire sortant : Marcelin Berthelot (PCF)
 53 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PSU, 29 PCF, 13 PS, 1 DVG, 3 UDF, 4 RPR, 1 DVD.
 Maire élu : Marcelin Berthelot (PCF)

Saint-Ouen 
 Maire sortante : Paulette Fost (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 22 PCF, 11 PS, 2 DVG, 6 RPR, 2 DVD.
 Maire élue : Paulette Fost (PCF)

Sevran 
 Maire sortant : Bernard Vergnaud (PCF)
 43 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 3 PSU, 13 PCF, 12 PS, 2 MRG, 4 DVG, 4 UDF, 5 RPR.
 Maire élu : Bernard Vergnaud (PCF)

Stains 
 Maire sortant : Louis Pierna (PCF)
 39 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 1 PSU, 20 PCF, 9 PS, 3 DVG, 3 UDF, 3 RPR.
 Maire élu : Louis Pierna (PCF)

Tremblay-lès-Gonesse 
 Maire sortant : Georges Prudhomme (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 15 PCF, 11 PS, 2 DVG, 3 RPR, 4 DVD.
 Maire élu : Georges Prudhomme (PCF)

Villemomble 
 Maire sortant : Jean-Paul Maitrias (PS)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : 2 PCF, 6 PS, 10 UDF, 13 RPR, 4 DVD.
 Maire élu : Robert Calméjane (RPR)

Villepinte 
 Maire sortant : Ange-Marie Baraglioli (PCF)
 35 sièges à pourvoir au conseil municipal (population légale 1982 : )

 Conseil municipal élu : Un. g. 27, Un. opp. 8
 Maire élu : Ange-Marie Baraglioli (PCF)

Par une décision du 8 juin 1983, confirmée par le Conseil d'État le 27 janvier 1984, le tribunal administratif de Paris annule ce scrutin et inverse les résultats pour fraude électorale, donnant ainsi 27 sièges à la liste d'union de l'opposition conduite par le RPR Roger Lefort et huit à celle du maire communiste sortant Ange-Marie Baraglioli.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection municipale française
 Élections municipales françaises de 1983
 Liste des communes de la Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis
1983